Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 94 dans le monde.

 Route fédérale 94 en Allemagne
 Route 94 en Ontario, Canada
 Route 94 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 94 aux États-Unis
 California State Route 94 en Californie, États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route européenne 94 en Grèce
 Route 94 en Islande
  dans certains pays

Autres 
 Route 94, musicien et producteur britannique